Невроз (хвороба) — захворювання центральної нервової системи людини, яке характеризується астенічними, нав'язливими, істеричними розладами, а також тимчасовим пониженням розумової та фізичної працездатності.
 Курдська назва свята весняного рівнодення Наврезу